Pogodno – część Poznania
 Pogodno – część Szczecina
 Pogodno – zespół muzyczny
 Pogodno – debiutancki album zespołu Pogodno
 Hufiec Pogodno – Hufiec ZHP Szczecin-Pogodno